Ollainville, commune française des Vosges ;
 Ollainville, commune française de l'Essonne.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France